Інтерпрета́ція () — роз'яснення, тлумачення наукових і літературних текстів, творів образотворчого мистецтва; також — відтворення (наприклад, у музиці).

Інтерпретація (літературознавство)
Інтерпретація (музика)

Як термін машинних мов програмування 

Інтерпретація (interpretation) — трансляція та виконання кожного виразу вихідної мови машинної програми перед трансляцією та виконанням наступного виразу. На відміну від компіляції, при інтерпретації процес транслювання відбувається послідовно рядок за рядком під час прогону у середовищі інтерпретатора.
 Інтерпретатор
 Компіляція

Методологія науки
Музика
Програмування
Концептуальні моделі
Герменевтика